Willie Dunn Sr (1821-1878), Schots professioneel golfer, vader van Willie Dunn Jr
 Willie Dunn Jr (1864-1952), Brits golfer, zoon van Willie Dunn Sr
 Willie Dunn (zanger) (1942-2013), Canadees zanger-songwriter en producer